Paolo Ferrari (1822-1889) – commediografo e scrittore italiano
Paolo Ferrari (1929-2018) – attore, doppiatore e conduttore televisivo italiano
Paolo Ferrari (n. 1937) – calciatore italiano